Kathe steht für:

 Kathe, kleines Wohn- und Wirtschaftsgebäude, siehe Kate (Hütte)

Kathe ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Kathe (1940–2012), deutscher Historiker
 Johannes Kathe (1880–1965), deutscher Hygieniker und Bakteriologe

Siehe auch:
 Cate
 Kate
 Wagenfabrik Kathe